kod
 Kodowanie (psychologia) – proces przekształcania nadchodzących danych w celu ich zgromadzenia w pamięci.
 Kodowanie (kryptografia) – jeden ze sposobów utajniania tekstu.
 Kodowanie zapachu – sposób rejestrowania i rozpoznawania sygnałów węchowych
 Kodowanie znaków – termin informatyczny